Gabelbein steht für: 

einen Teil der Teleskopgabel
einen Knochen des Vogelskeletts, siehe Schlüsselbein